Рік Вемслі (,  25 травня 1959, Сімко) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 58-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Сент-Луїс Блюз», «Калгарі Флеймс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 425 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Працював тренером воротарів у клубах НХЛ «Колумбус Блю-Джекетс», «Оттава Сенаторс», «Сент-Луїс Блюз» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса разом з Денісом Герроном — 1982.
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1983.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Калгарі Флеймс» — 1989.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Колумбус Блю-Джекетс»
Тренери «Оттава Сенаторс»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»